P109 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 109, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament